Мартенкур () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. 
 Мартенкур () — коммуна во французском департаменте Уаза региона Пикардия.